Ospel steht für:

 das Kirchdorf Ospel in der niederländischen Gemeinde Nederweert
 den umgangssprachlichen Namen des Dorfes Odenspiel in der deutschen Gemeinde Reichshof

Ospel ist der Familienname von:

 Anton Ospel (1677–1756), österreichischer Architekt
 Marcel Ospel (1950–2020), Schweizer Bankmanager